Periódico es algo que ocurre de forma periódica, con periodicidad. Es decir, siguiendo un período que se repite a intervalos determinados. El término puede referirse a:

En periodismo
 Publicación periódica, véase Prensa escrita: publicación o conjunto de textos administrativos, publicitarios e informativos, formando así textos periodísticos, redactando crónicas o reportajes sobre un tema en específico con la finalidad de informar, persuadir y entretener;  que se emite cada cierto tiempo, especialmente la que lo hace cada día (periódico diario) y que informa sobre la actualidad, ya sea mundial o nacional.
 Prensa escrita ,  conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad .

En matemáticas
 Número decimal periódico: número cuya representación decimal contiene cifras que se repiten con cierta periodicidad.
 Función periódica, función en la que los valores de la variable dependiente se repiten conforme se añade a la variable independiente un determinado período.

En física
 Fenómeno periódico, véase Período de oscilación: fenómeno cuyas fases se repiten con regularidad y pueden representarse a través de alguna función periódica (como un período de oscilación).

Además